Rutog peut désigner :
 Xian de Rutog, le comté de Rutog au Tibet.
 bourg de Rudok, centre-ville de ce xian.
 village de Rudok, un village situé dans ce bourg.